Adjectivul convex, atașat proprietății de convexitate, se poate referi la mai multe obiecte și concepte.
 Lentilele convexe sunt acele lentile care au suprafețe curbate în exterior;
 Poligoanele convexe sunt acele poligoane cărora li se poate aplica definiția din introducere;
 Funcțiile convexe sunt deseori asociate cu cele concave;
 Oglinzile convexe sunt oglinzi care micșorează, producând întotdeauna imagini reale.